

Pessoas 
 Helen Bee

Localidades 
 Bee (Nebraska)
 Bee (Itália)
 Condado de Bee
 Bee Ridge

Outros 
 Charmy Bee
 Bee Gees
 Bee Movie
 Daihatsu Bee

Desambiguação
Desambiguações de topônimos